Павел Эдуардович Витрук (род. 13 мая 1990, Стаханов, Ворошиловградская область, СССР) — российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион M-1 в легчайшем весе (2016—2017), боец ACA.

Титулы 
 M-1
  Чемпион M-1 в легчайшем весе.

Статистика профессиональных боёв   

|-
|Победа
|align=center|15-6-1
| Айк Казарян
|Решением (единогласным)
|ACA 147: Вартанян - Раисов
|4 ноября 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-6-1
| Клеверсон Сильва
|Решением (раздельным)
|ACA 141: Фроес - Сулейманов
|22 июля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5-1
| Хусейн Шайхаев
|Решением (единогласным)
|ACA 131: Абдулвахабов - Диас
|5 ноября 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-4-1
| Дилено Лопес
|Решением (единогласным)
|ACA 123: Кошкин — Бутенко
|29 мая 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4-1
| Абдурахман Дудаев
|Решением (раздельным)
|ACA 118: Абдулаев — Вагаев 2
|26 февраля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3-1
| Валерий Хажироков
|Решением (единогласным)
|ACA 110: Багов — Абдулаев
|5 сентября 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|12-3-1
| Густаво Эрак
|Ничья
|Russian Cagefighting Championship RCC Intro 6
|16 ноября 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Клеверсон Сильва
|Техническим нокаутом (удары)
|Russian Cagefighting Championship RCC Intro 3
|9 марта 2019
|align=center|1
|align=center|1:48
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3
| Мовсар Евлоев
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 81 Battle in the Mountains 6
|22 июля 2017
|align=center|5
|align=center|5:00
|Таргим, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Виталий Бранчук
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 71 Nemkov vs. Vegh
|21 октября 2016
|align=center|4
|align=center|N/A
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Сергей Морозов
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 64 — Shlemenko vs. Vasilevsky
|19 февраля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Ли Моррисон
|Решением (раздельным)
|M-1 Challenge 58 — Battle in the Mountains 4
|6 июня 2015
|align=center|3
|align=center|5:00
|Таргим, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|9-1
| Макс Кога
|Сабмишном (удушение сзади)
|M-1 Challenge 55 — In Memory of Guram Gugenishvili
|21 февраля 2015
|align=center|3
|align=center|2:36
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Рафаэль Миранда
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 53 — Battle in the Celestial Empire
|25 ноября 2014
|align=center|1
|align=center|1:44
|Пекин, Китай
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Клэйтон Сантос
|Сабмишном
|M-1 Global — M-1 Challenge 46
|14 марта 2014
|align=center|1
|align=center|3:33
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Оливье Пастор
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 38 — Spring Battle
|9 апреля 2013
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Илья Овечкин
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 35 — Emelianenko vs. Monson
|15 ноября 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Радослав Пиечник
|Решением (единогласным)
|M-1 Global — Fedor vs. Rizzo
|21 июня 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Эмиль Абасов
|Решением (единогласным)
|ANC — Alexander Nevsky Cup 1
|16 февраля 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Ратмир Теуважуков
|Решением (раздельным)
|ANC — Alexander Nevsky Cup 1
|16 февраля 2012
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Денис Чигринец
|Техническим нокаутом (удары)
|ANC — Alexander Nevsky Cup 1
|16 февраля 2012
|align=center|2
|align=center|2:21
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Санан Шахбудагов
|Решением (единогласным)
|M-1 Global — M-1 Fighter Tournament
|6 августа 2011
|align=center|2
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Статистика любительских боëв 

|-
|Победа
|align=center|8-0
| Алексей Москаленко
|Техническим нокаутом
|Spirit of Warrior — SOW
|30 сентября 2012
|align=center|1
|align=center|0:45
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Марк Булахтин
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Spirit of Warrior — SOW
|30 сентября 2012
|align=center|1
|align=center|2:55
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Николай Денисов
|Решением (единогласным)
|Spirit of Warrior — SOW
|30 сентября 2012
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России